Fabert peut désigner :
 Le maréchal Abraham de Fabert d'Esternay (1599 - 1662), dont une statue est édifiée place d’Armes à Metz (Moselle).
 Le lycée Fabert de Metz.
 Les Éditions Fabert, créées en 1953 pour éditer l’annuaire Fabert de l'enseignement privé en France (aujourd'hui dématérialisé).

Voir aussi